USS Virginia je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Virginia (BB-13) 
 USS Virginia (SSN-774) 
 USS Virginia (DLGN-38)

Virginia